Ordet biota har flere betydninger eller specialiseringer:
Biota (økologi)
Biota (taksonomi)
Biota Holdings, et Australsk biotech firma.